Divizia B 2003-2004 a fost a 64-a ediție a Diviziei B, al doilea eșalon fotbalistic al României.

Echipele de pe primul loc din fiecare serie au promovat direct în Divizia A la finalul sezonului, în timp ce unsprezece echipe au retrogradat în Divizia C.

Seria I

Seria II

Seria III

Vezi și 
 Divizia A 2003-04

Golgheteri Seria 1 
Ionuț Bâlbă - Politehnica Iași - 12
Sorin Frunză - SC Vaslui - 12
Valentin Badea - SC Vaslui - 12
Bănel Nicoliță - Dacia Unirea Brăila - 10
Marius Păcurar - Politehnica Iași - 8
Constantin Borza - CS Năvodari - 7
Giani Gorga - FC Onești - 7
Attila Hadnagy - Oltul Sfântu Gheorghe - 7 
Mircea Ilie - FC Onești - 5
Cristian Dicu - Dacia Unirea Brăila - 5

Golgheteri Seria 2 
Gheorghe Bucur - Sportul Studențesc - 29
Ionuț Mazilu - Sportul Studențesc - 20
Sorin Vintilescu - Pandurii Târgu Jiu - 12
Cătălin Trofin - Pandurii Târgu Jiu - 9
Florin Maxim - Sportul Studențesc - 8
Claudiu Ionescu - Electromagnetica București/Cimentul Fieni - 7
Florin Popete - Pandurii Târgu Jiu - 6
Virgil Lăscărache - Inter Gaz București - 5
Costin Lazăr - Sportul Studențesc - 5

Golgheteri Seria 3 
Adrian Anca - CFR Cluj - 24
Gabriel Apetrei - Jiul Petroșani - 17
Marcel Băban - Corvinul Hunedoara/Olimpia Satu Mare - 12
Răzvan Cociș - Universitatea Cluj - 12
Mircea Voicu - Rarora Râmnicu Vâlcea/Jiul Petroșani - 12
Robert Roszel - Olimpia Satu Mare - 11
Nicolae Ilea - Oașul Negrești - 10
Bogdan Pereș - FC Baia Mare - 9
Radu Neguț - Gaz Metan Mediaș - 8
Cătălin Bozdog - CFR Cluj - 6 
Sorin Oncică - CFR Cluj - 6
Claudiu Boaru - Gaz Metan Mediaș - 6
Vasile Ciocoi - Jiul Petroșani - 6
George Florescu - Universitatea Cluj - 5
Mircea Stanciu - CFR Cluj - 5

Referințe
RomanianSoccer.ro - Liga a II-a 2003-2004

 

2003-04
2006 în România
2007 în România